

Графтон — місто, штат Іллінойс
 Графтон — місто, штат Айова
 Графтон — місто, штат Массачусетс
 Графтон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Графтон — місто, штат Нью-Йорк
 Графтон — місто, штат Північна Дакота
 Графтон — місто, штат Вермонт
 Графтон — місто, штат Західна Вірджинія
 Графтон — місто, штат Вісконсин
 Графтон — селище, штат Небраска
 Графтон — селище, штат Огайо
 Графтон — селище, штат Вісконсин